Гоцко — українське прізвище. Відомі носії:

 Гоцко Євстахій Володимирович — радянський стоматолог. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології (1972–1992), декан стоматологічного факультету Львівського медичного інституту (1979–1992).
 Гоцко Василь Васильович — український музикант. Засновник та вокаліст гурту «Холодне Сонце», актор, диктор, режисер відеомонтажу, звукорежисер.

Українські прізвища